Oswald steht für:
 Oswald (Vorname), männlicher Vorname
 Oswald (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Oswald (Dichtung), mittelalterliche Dichtung
 Oswald, früherer Name von Bartscheiten, Kreis Niederung/Elchniederung, jetzt Tumanowka (Kaliningrad, Slawsk), Oblast Kaliningrad, Russland
 Oswald, ehemalige US-amerikanische Automobilmarke der Auto Parts Company
 Oswald Nahrungsmittel GmbH, ein Unternehmen von Unilever
 Oswaldkirche, unterschiedliche Bauwerke

Siehe auch:
 Carl Oswald & Co.
Lee Harvey Oswald
 Villa Oswald, Villa in Radebeul
 Oswald der lustige Hase, Zeichentrickfigur von Walt Disney
 Sankt Oswald
 Oswalt
 Osswald
 O’Swald